Saint-Mars-du-Désert (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Mars-du-Désert (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary